Aggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aggtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (5 ha)
Aggtjärnen, sjö i Hudiksvalls kommun,  (12,8 ha)

Se även
Äggtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn